Baur kan syfta på:
 Baur –  karossbyggare i Stuttgart
 Baur (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet